Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 370 dans le monde.

 Route 370 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 370 au Québec, Canada
 Route 370 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Interstate 370 aux États-Unis 
 Route régionale 370 en Finlande
 Route nationale 370 en France